Der Ljubljana Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Mai 1995 in Ljubljana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Ljubljana